Kopec bzw. Kopeć ist der Familienname folgender Personen:
 Dominik Kopeć (* 1995), polnischer Leichtathlet
 Danny Kopec (1954–2016), amerikanischer Schachspieler
 Józef Kopeć (1758–1827), polnischer General